Помпеи
 Помпеи () — римский номен со многими известными представителями.
 Помпеи — древний римский город.
 Помпеи — современный город в Италии.
 Помпей (муниципалитет).

Художественные произведения
 «Помпеи» () — исторический роман Роберта Харриса.
 «Помпеи» — фильм режиссёра Джулио Бейз.
 «Помпеи» () — фильм-катастрофа режиссёра Пола Андерсона.

Другие значения
 (203) Помпея — астероид, открытый в 1979 году.